Adolphe Gutmann – pianista e compositore tedesco
 Alfréd Hajós-Gutmann – nuotatore, architetto e calciatore ungherese
 Amy Gutmann – accademica statunitense
 Assia Gutmann – amante di Ted Hughes
 Lara Naki Gutmann - pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Otmar Gutmann – regista, produttore televisivo e animatore tedesco
 Peter Gutmann – informatico neozelandese
 Tanja Gutmann – attrice, modella e conduttrice televisiva svizzera